Brimson peut faire référence à :

Patronyme 
 , un écrivain anglais.
 , un joueur de cricket.

Toponyme 
 Brimson, un village du comté de Grundy dans le Missouri.
 Minnesota, une communauté non-incorporée du comté de Saint Louis dans le Minnesota.